Militaire Inlichtingendienst (Nederland), de voorloper van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 101 MID-compagnie (1954-1995), een eenheid ressorterend onder de LAMID, voorloper van de MID
 101 MID-peloton (1995-2011), een eenheid ressorterend onder de MID/MIVD
 Measuring Instruments Directive, een Europese richtlijn voor meettoestellen
 Maritime Identification Digits, de landcode in het MMSI-nummer